Lucas Arman Jovita (, 22 de setembro de 1987) é um tenista profissional brasileiro.

Trajetória 
Em 2005 alcançou sua primeira vitória, logo em seu primeiro torneio future pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), ganhando de Henrique Pinto-Silva, mas caindo na segunda rodada no Future do Recife. 

Seus melhores resultados de simples são uma semifinal em San José, na Costa Rica, em 2006, e outra no Brasil, no Future 3 em 2007.

Lucas é o tenista goiano mais novo a marcar ponto na ATP, com 17 anos. Também ja ganhou a Copa Gerdau de Tênis, como juvenil. 

Em 2006 foi campeão no Future 25 na Espanha, nas duplas, jogando com o espanhol Javier Ruiz-Gonzalez.

Em 2007 Lucas Jovita ficou um pouco afastado do tênis, deixando de disputar vários futures no Brasil.

Ranking 
Atual ranking de simples: 949	
Melhor ranking de simples: 804  (em 21 de maio de 2007)	
Atual ranking de duplas: sem ranking
Melhor Ranking de Duplas: 949 (em 6 de agosto de 2007)

Ver também 
Lista de tenistas do Brasil

Tenistas de Goiás